Григорьево — название ряда населенных пунктов в России.

Список

Архангельская область 
 Григорьево — деревня в Каргопольском районе.

Владимирская область 
 Григорьево — деревня в Гусь-Хрустальном районе.

Вологодская область 
 Григорьево — деревня в Чагодощенском районе.
 Григорьево — деревня в Череповецком районе.

Ивановская область 
 Григорьево — деревня в Тейковском районе.

Новгородская область 
Григорьево — деревня в Батецком районе.

Смоленская область 
 Григорьево — деревня в Монастырщинском районе.
 Григорьево — деревня в Богдановском сельском поселении Холм-Жирковского района.
 Григорьево — деревня в Лехминском сельском поселении Холм-Жирковского района.

Тверская область 
 Григорьево — деревня в Калининском районе.
 Григорьево — деревня в Кимрском районе.

Ярославская область 
 Григорьево — деревня в Брейтовском районе.

См. также 
 
 
 
 
 Григорьевы